

Cinema 
La sposa – film diretto da Edmondo Lozzi (1958)
La sposa – film diretto da Jefferson Moore (2004)
La sposa – soprannome del personaggio immaginario Beatrix Kiddo

Televisione 
La sposa - mini serie televisiva in onda su Rai 1

Letteratura 
La sposa – romanzo di Giorgio Montefoschi (2003)
La sposa – raccolta di racconti di Mauro Covacich (2014)

Musica 
La sposa – album di Giuni Russo (1997)
La sposa – singolo di Mango (2011)

Altro 
La sposa – vecchia denominazione del canale televisivo Donna TV